Пробуждение — деревня в Муромском районе Владимирской области России, входит в состав Борисоглебского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 13 км на северо-восток от центра поселения села Борисоглеб и в 27 км на север от Мурома.

История 
После Великой Отечественной войны деревня входила в состав Ожиговского сельсовета Фоминского района Владимирской области, с 1954 года — в составе Татаровского сельсовета, с 1959 года — в составе Муромского района, с 2005 года — в составе Борисоглебского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Муромского района